Landesregierung Purtscher bezeichnet mehrere Regierungen Vorarlbergs:
 Landesregierung Purtscher I (1987 bis 1989)
 Landesregierung Purtscher II (1989 bis 1994)
 Landesregierung Purtscher III (1994 bis 1997)